Brochopeltis är ett släkte av mångfotingar. Brochopeltis ingår i familjen orangeridubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Orangeridubbelfotingar
Brochopeltis